Alberto José puede referirse a:

 Alberto José Armando: (1910 - 1988) dirigente deportivo argentino.
 Alberto José Fanesi: (1948) exjugador de fútbol y director técnico.
 Alberto José Iturbe: (1913 - 1981) ingeniero y político argentino.
 Alberto José Márcico: (1960) entrenador del Labège de Toulouse.
 Alberto José Mazza: (1938) médico argentino.
 Alberto José Navarro González: (1955) diplomático español.
 Alberto José Rodríguez Saá: (1949) abogado y político argentino.
 Alberto José de Sampaio: (1881 - 1946) botánico alemán brasileño.